Kachura-See steht für folgende Gewässer im Sonderterritorium Gilgit-Baltistan, Pakistan:

 Oberer Kachura-See
 Unterer Kachura-See